Jorma Salmi (né le  à Kotka en Finlande, et mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1955, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||15 ||10 ||25 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||16 ||12 ||28 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||22 ||16 ||38 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Ilves Tampere || SM-sarja ||14 ||20 ||14 ||34 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || HIFK || SM-sarja ||18 ||20 ||9 ||29 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || HJK || SM-sarja ||20 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1933
Naissance à Kotka
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Décès en mai 2016
Décès à Seattle
Décès à 83 ans